Sverdlovsk je lahko:

 Jekaterinburg, od 1924 do 1991 Sverdlovsk
 Sverdlovsk, de facto trenutno ime mesta Dovžansk v Luganski ljudski republiki
 Sverdlovska oblast, oblast v Rusiji